Довга:

 Довга — блюдо азербайджанской кухни, представляющее собой кисломолочный суп.
 Довга — гора в массиве Горганы (Украинские Карпаты).

Люди 
 Довга, Мария Антоновна (1918–1994) — Герой Социалистического Труда, звеньевая колхоза.